Marković (prezime), prezime
 Marković (plemstvo), hrvatska plemićka obitelj iz Mađarske